Maison d'hôtes (parfois sous la forme maison d’hôte) est une expression permettant de qualifier une maison proposant une ou plusieurs chambres d'hôtes ;
 Maison d’hôtes devrait être une expression réservée à un ensemble de une ou plusieurs chambres d’hôtes associé à une prestation de Table d’Hôtes (repas pris avec le propriétaire des lieux).
 Maison d'hôtes est un type d'hébergement touristique au Maroc.